L'expression anglaise Last Resort (ultime recours en français) peut désigner dans différents domaines :

Jeux vidéo 

 , jeu vidéo édité en 1992 sur Neo-Geo MVS.

Littérature 

 , roman de  publié en  ;
 , roman de Caroline Quine et Franklin W. Dixon publié en 1990.

Cinéma 

 Last Resort, film américain de  sorti en 1986 ;
 , film américain de Lyman Dayton sorti en 1996 ;
 , titre original du Transit Palace, film britannique de Pawel Pawlikowski sorti en 2000.

Musique

Album 

 , album de Trentemøller sorti en .

Chanson 

 Last Resort, chanson de Papa Roach présente sur l'album Infest sorti le  ;

 , chanson des Eagles présente sur l'album Hotel California sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Brilliant Conversationalist sorti en .

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur ABC ;

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée  diffusée du  au  sur .

Épisode 

 , titre original de Prise d'otages,  de la  de  ;

 , titre original de Dernier Recours,  de la 1 saison de Aventures de Sonic () ;
 , titre original de Comment résister ?,  de la 1 saison de Sonic le Rebelle () ;
 , titre original de Coquillages et Crustacés,  de la 1 saison de Sonic X.

Voir aussi